1. FC Saarbrücken (celým názvem: 1. Fußball-Club Saarbrücken e. V.) je německý sportovní klub, který sídlí v sárském městě Saarbrücken. Založen byl v roce 1903 pod názvem TV 1876 Malstatt. Svůj současný název nese od roku 1945. Fotbalový oddíl od sezóny 2014/15 působí v Regionallize Südwest, čtvrté německé nejvyšší fotbalové soutěži. Své domácí zápasy odehrává na Hermann-Neuberger-Stadionu s kapacitou 12 000 diváků. Klubové barvy jsou modrá, černá a bílá.

Mimo mužský fotbalový oddíl má sportovní klub i jiné oddíly, mj. oddíl stolního tenisu a házené.

Historie 
Saarbrücken hrál celkem dvakrát finále o titul německého mistra (v letech 1943 a 1952), nikdy však neuspěl. Přesto se zúčastnil historického prvního ročníku Poháru mistrů evropských zemí 1955/56, avšak nikoli jako zástupce Německa, ale Sárska, které bylo po druhé světové válce obsazeno Francií a Francouzi velmi usilovali o odtržení Sárska od Západního Německa, 1. FC Saarbrücken hrál dokonce druhou francouzskou ligu. V sezóně 1948/49 soutěž vyhrál a měl postoupit do nejvyšší francouzské soutěže, ale kvůli politickým nátlakům byly nakonec všechny dosavadní výsledky ve francouzské druhé lize anulovány a sárský klub byl dokonce vyloučen z francouzského ligového systému. Do roku 1951 se tak A-tým nezúčastnil žádné ligové soutěže a odehrával pouze přátelská mezinárodní utkání. V sárské nejvyšší soutěži pak působil pouze B-tým.

Součástí této tendence bylo vytvoření sárské reprezentace (tvořili ji až na jedinou výjimku právě hráči 1. FC Saarbrücken), která se zúčastnila kvalifikace na Mistrovství světa 1954 a tehdy vznikl i samostatný svaz jako člen FIFA. Ten dostal při vzniku Poháru mistrů možnost nominovat svého účastníka. 1. FC Saarbrücken už se později do evropských pohárů neprobojoval, přestože patřil k zakládajícím členům Bundesligy. Ihned ovšem sestoupil a vrátil se do ní jen dvakrát na jednu sezónu (1986, 1993). Ke známým hráčům patřil v minulosti například Andreas Brehme.

Historické názvy 
Zdroj: 

 1903 – TV 1876 Malstatt (Turnverein 1876 Malstatt)
 1907 – FV Malstatt-Burbach (Fußballverein Malstatt-Burbach)
 1909 – FV Saarbrücken (Fußballverein Saarbrücken)
 1943 – KSG Saarbrücken (Kriegsspielgemeinschaft Saarbrücken)
 1945 – zánik
 1945 – obnovena činnost pod názvem 1. FC Saarbrücken (1. Fußball-Club Saarbrücken e. V.)

Získané trofeje 
Zdroj: 

 Ehrenliga Saarland ( 1× )
 1950/51‡ (‡ = ročník vyhrál rezervní tým)
 Gauliga Westmark ( 2× )
 1942/43, 1943/44
 Fußball-Oberliga Südwest ( 3× )
 1945/46, 1951/52, 1960/61
 Saarlandpokal ( 10× )
 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2001/02, 2003/04, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2016/17

Galerie

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1933–1935: Bezirksliga Südwest – sk. ?
 1935–1939: Gauliga Südwest
 1939–1940: Bezirksliga Südwest – sk. ?
 1940–1941: Gauliga Südwest/Saarpfalz
 1941–1944: Gauliga Westmark
 1945–1946: Fußball-Oberliga Südwest/Saar-Pfalz-Hessen
 1946–1948: Fußball-Oberliga Südwest/Nord
 1948–1951: Ehrenliga Saarland
 1951–1963: Fußball-Oberliga Südwest
 1963–1964: Fußball-Bundesliga
 1964–1974: Fußball-Regionalliga Südwest
 1974–1976: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1976–1978: Fußball-Bundesliga
 1978–1981: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1981–1983: Fußball-Oberliga Südwest
 1983–1985: 2. Fußball-Bundesliga
 1985–1986: Fußball-Bundesliga
 1986–1991: 2. Fußball-Bundesliga
 1991–1992: 2. Fußball-Bundesliga Süd
 1992–1993: Fußball-Bundesliga
 1993–1995: 2. Fußball-Bundesliga
 1995–2000: Fußball-Regionalliga West/Südwest
 2000–2002: 2. Fußball-Bundesliga
 2002–2004: Fußball-Regionalliga Süd
 2004–2006: 2. Fußball-Bundesliga
 2006–2007: Fußball-Regionalliga Süd
 2007–2009: Fußball-Oberliga Südwest
 2009–2010: Fußball-Regionalliga West
 2010–2014: 3. Fußball-Liga
 2014– : Fußball-Regionalliga Südwest

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, zlaté podbarvení - 1. místo, stříbrné podbarvení - 2. místo, bronzové podbarvení - 3. místo, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky
 1940/41: Saarbrücken (vítěz sk. Saarpfalz) ve finále prohrál s Offenbacher FC Kickers (vítěz sk. Mainhessen) celkovým poměrem 4:5 (1. zápas – 2:3, 2. zápas – 2:2).
 1945/46: Saarbrücken (vítěz sk. Saar-Pfalz-Hessen) ve finále vyhrál nad Fortunou Rastatt (vítěz sk. West) celkovým poměrem 9:4 (1. zápas – 5:0, 2. zápas – 4:4).
 1994/95: Saarbrücken byl pro nesplnění licenčních podmínek přeřazen do třetí nejvyšší soutěže.
 2002/03: Saarbrückenu byly kvůli nesplnění licenčních podmínek odebrány čtyři body.

Účast v evropských pohárech

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
  

 
Německé fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1903
Sport v Saarbrückenu